Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 256001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 2 października 2006 do 13 marca 2008. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

256001-256100

256101-256200

256201-256300

256301-256400

256401-256500

256501-256600

256601-256700

256701-256800

256801-256900

256901-257000

Przypisy 

Lista planetoid 256001-257000